Il singolare del torneo di tennis Los Angeles Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Richard Krajicek che ha battuto in finale Michael Chang 0-6, 7-6(3), 7-6(5).

Teste di serie 

 Pete Sampras (semifinali)
 Michael Stich (quarti di finale)
 Michael Chang (finale)
 Richard Krajicek (campione)

 Aleksandr Volkov (quarti di finale)
 Wayne Ferreira (primo turno)
 Mark Woodforde (primo turno)
 Brad Gilbert (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1993
ATP Tour 1993